Dit is de wereldranglijst van november 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 november 1999.

Mannen 11